Димитор () — гора в Боснии и Герцеговине на территории Республике Сербской, в общине Мрконич-Град. Находится между верхним течением реки Саны на западе и Подрашским полем на востоке. Её высота составляет 1 483 метров над уровнем моря.

Ежегодно «Альпинистский союз Республики Сербской» организует зимнее восхождение на Димитор.

Примечания

Литература 
 

Горы Республики Сербской